Die Liste der Burgen und Schlösser in der Woiwodschaft Ermland-Masuren umfasst bestehende und verfallene Burgen und Schlösser in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Burgen und Schlösser

Siehe auch 
 Liste von Burgen und Schlössern in Polen

Weblinks 

Ermland-Masuren
!
!